Калера-и-Чосас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 280 км². Население — 4595 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 92 км.

Покровителем города считается Сантисимо Кристо де Чосас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо